Духовний світ — релігійно-філософський, теологічний термін.

В ідеалістичних концепціях духовний світ протиставляється матеріальному світу. З точки зору цих вчень духовний світ — це «світ причин»; тоді як матеріальний світ — це «світ наслідків». Таке протиставлення зустрічається, зокрема, в словнику Даля.

Духовний світ (людини) може використовуватися як синонім терміну внутрішній світ, «душа» людини.

 У релігійних вченнях і концепціях

 Духовний світ в християнстві — місце, де мешкають надприродні (духовні) істоти, такі як Бог, ангели або демони.
  в спіритуалізму — світ духовних субстанцій; місце, де живуть духи.
 Духовний світ — назва духовного світу у спіритизмі.
 Духовний світ в кабалі — певний рівень приховування Творця: чим вище духовний світ, тим менше приховування; всього :
  (первісна людина, Божество),
  (світ сяйв),
  (світ творіння),
  (світ утворення форм),
  (світ діяння, наш видимий фізичний світ).
 Духовний світ в окультизмі — перший з трьох світів Всесвіту, світ божественний, світ першопричин або принципів, істинно реальний; тоді як астральний (2) — світ вторинних причин і законів; а матеріальний (3) — світ фактів, явищ, єдиний доступний для звичайного людського сприйняття.
 Духовний світ в індуїзмі — Вайкунтха.
 Духовний світ в тибетському буддизмі — нірвана (матеріальний в буддизмі має назву сансара).

 Інші вживання терміну

 Духовний світ — небеса, небесні сфери.

 Видання

 «Духовний світ» (M., 1901) — книга протоієрея .

Див. також 

 Дух (філософія) | Духовність | Духовна краса
 Спіритуалізм (філософія) |  | Спіритизм

Примітки 

Психологія
Релігія